La Cicatrice peut désigner :

 La Cicatrice, un roman écrit en français par le romancier américain Bruce Lowery en 1960 ;
 La Cicatrice, un film polonais réalisé par Krzysztof Kieślowski en 1976 ;
 La Cicatrice, un film réalisé par Haim Bouzaglo en 1994 ;
 La Cicatrice, un film belge réalisé par Benjamin Viré et sorti en 2009 ;
 La Cicatrice, un film québécois réalisé par Jimmy Larouche en 2013.

Voir aussi 

 La Cicatrice intérieure, un film français réalisé par Philippe Garrel, sorti en 1972 ;
 La Cicatrice du souvenir, une série de bande dessinée.